Трис(дисиланил)амин — неорганическое соединение,
кремниевый аналог триэтиламина с формулой (SiH)N,
бесцветная жидкость.

Получение 
 Реакция иоддисилана с сухим аммиаком:

Физические свойства 
Трис(дисиланил)амин образует бесцветную жидкость.

Литература 
 

Третичные амины
Силаны